Haplotrema kendeighi är en snäckart som beskrevs av Webb 1951. Haplotrema kendeighi ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
kendeighi